RAP Recordz — российский звукозаписывающий лейбл, основанный Константином «Крыж» Небесных в 1997 году, специализирующийся на рэпе и хип-хопе. Владельцем лейбла является хип-хоп-исполнитель и музыкальный продюсер Дмитрий «Dime» Нечаев.

Слово «RAP» в названии лейбла — это аббревиатура, образованная из начальных букв слов «Recording And Promotion», поэтому первые три буквы в названии пишутся заглавными.

В 2007 году российское издание журнала Billboard назвало RAP Recordz «первым лейблом, издававшим исключительно рэп-музыку» и «одной из авторитетных независимых рекорд-компаний, специализирующихся на хип-хопе».

История 
Лейбл RAP Recordz был основан Константином «Крыжом» Небесных, главным редактором журнала «RAPпресс». Годом рождения лейбла RAP Recordz можно считать 1996 год, когда вышел первый релиз «Килограмм RAP’а», изданный на средства Крыжа. Спустя год, в 1997 году, совместно со звукозаписывающей студией «Смысл Жизни» увидел свет сборник «Просто RAP», а чуть позже в том же году издаётся сборник «Песни Навеянные Удушливыми Испарениями Городского Асфальта 2» («Песни Асфальта 2»). После года совместной работы пути лейбла и студии разошлись, и, спустя почти два года, в начале 1999 года, был выпущен первый независимый релиз лейбла, компиляция «Наше: Новое и Неизданное», собравшая на одном носителе треки от Ю.Г., Туши Свет, D.O.B., Big Black Boots, Da B.O.M.B., Nonamerz. В середине 2000 года выходит уникальная по своему составу компиляция «Лучший Хип-Хоп», задавшая новый стандарт звучания в русском рэпе.

Летом 2000 года менеджером лейбла RAP Recordz стал Дмитрий «Dime» Нечаев, на тот момент работающий редактором журнала «RAPпресс» и являющийся участником рэп-группы Nonamerz. Подробнее об этом он рассказал в документальном сериале «Хип-Хоп В России: от 1-го Лица»:

Летом 2003 года Константин «Крыж» Небесных покидает лейбл RAP Recordz после конфликта с Дмитрием «Dime» Нечаевым. После этого «Дайм» становится единственным пользователем торговой марки RAP Recordz.

На счету лейбла несколько десятков альбомов и различных компиляций, в том числе альбомы и песни таких команд как Ю.Г. и Nonamerz, которым была отведена ведущая роль на лейбле. Осенью 2000 года лейбл RAP Recordz выпустил три альбома под лозунгом «Революция Свершилась»: Ю.Г. («Дёшево и сердито»), Nonamerz («Не эгоисты») и D.O.B. («M.C. — Мастера Слова»).

С 1997 года по 2002 год дистрибьюцией альбомов RAP Recordz занимался концерн «Видеосервис», в котором на тот момент работал Аркадий Слуцковский. В 2001 году он уйдёт из «Видеосервиса» и создаст свой собственный лейбл Respect Production, хедлайнером которого станет группа «Каста».

Выход альбомов на лейбле RAP Recordz сопровождался рецензией от белорусской «Музыкальной газеты».

В 2001 году начата работа с молодыми перспективными командами, запускается сайт www.rapland.ru и одноимённая линейка сборников. В 2001 году на лейбле помимо сборников выходят альбомы рэперов Termit, Fi$t, группы Da B.O.M.B., а также переиздания альбомов групп Рабы Лампы, Ю.Г. и Nonamerz. 30 мая 2002 года лейбл выпустил на видеокассетах первый в России концерт трёх рэп-групп (Ю.Г., Nonamerz и Da B.O.M.B.) под названием «Это только начало».

В 2002 году на лейбле помимо сборников выходят альбомы Termit, дебютный альбом групп Krec, На Грани и ИМ.

В 2003 году группа Ю.Г. переходит на другой лейбл, Respect Production. Новыми лидерами RAP Recordz стали группы Злой Дух и Район Моей Мечты — команды из Поволжья с солидным творческим багажом и сложившимся почерком. Злой Дух из Казани — характерные представители дворовой эстетики. Несмотря на отсутствие какой бы то ни было раскрутки, они имели вес в кругах поклонников хип-хопа.

В 2003 году на лейбле выходят дебютные альбомы групп Тени, Символ Истины, Military Clan, iSQUAD, 1.8.7., SinDrom, ИМ, Злой Дух, Район Моей Мечты, DCMC, Umbriaco, Mary Jane, Nevsky Beat, Broken Sound, а также дебютные альбомы рэперов YG, Гек, Карандаш и второй альбом рэпера Fist.

В 2004 году портал Rap.Ru написал о лейбле: «От студии, занимающейся микротиражными кассетными релизами за годы своей деятельности они доросли до статуса наиболее известной на сегодняшний день рекорд-компании России: с именем и сложившимся стилем!».

В 2005 году Dime подробно рассказал о всех релизах своего лейбла прошедшего 2004 года в интервью сайту Rap-Style.Ru.

В 2007 году Дмитрий «Dime» Нечаев рассказал российскому изданию журнала Billboard о продажах альбомов на его лейбле:

Конфликты 
В 2003 году группа Район Моей Мечты, один из хедлайнеров лейбла, распалась прямо накануне выхода их диска. Карандаш занялся сольной карьерой, а его экс-компаньоны Варчун и Крэк набрали новый состав группы. И наиболее яркие и востребованные, такие как Ю.Г. и KREC, выпускавшие на RAP Recordz свой первый альбом, и Смоки Мо, к диску которого Дайм проявлял серьёзный интерес, перебрались на другой лейбл (Respect Production).

В том же 2003 году между владельцем лейбла (Даймом) и его основателем (Крыжом) возникает конфликт, в результате которого RAP Recordz остался под крылом Дайма, а Крыж объявил, что открывает собственный лейбл Rapland Music, который в течение последующих полутора-двух месяцев 2003 года разразился целой серией альбомов и компиляций.

Делами лейбла RAP Recordz продолжил заниматься Дмитрий «Dime» Нечаев при поддержке Александра «Mad’a» Рыжкова.

Список исполнителей

Бывшие артисты и клиенты лейбла 
 Семья Ю.Г.а (1999)
 Nonamerz (2000—2010)
 Ю.Г. (2000—2003)
 D.O.B. (2000)
 D.O.B. Community (2000—2009)
 Дымовая Завеса (2000)
 Da B.O.M.B. (2001)
 Fist (2001—2005)
 Termit (2001—2008)
 На Грани (2002—2009)
 Krec (2002)
 ИМ (2002—2010)
 YG (2003—2007)
 КЛИК (2003—2010)
 Umbriaco (2003)
 DCMC (2003)
 Тени (2003)
 Гек (2003—2005)
 Military Clan (2003)
 Mary Jane (2003)
 Злой Дух (2003—2007)
 Район моей мечты (2003)
 Карандаш (2003—2015)
 Варчун (2004—2010)
 Крэк (2004)

Музыкальные релизы 
1996
 MC1996: Сборник Килограмм Рэпа (промо сборник, собранный Константином «Крыж’ом» Небесных, основателем лейбла «RAP: Recording And Promotion», с 1999 года — «RAP Recordz»)

1997
 RAPMC001-97: Сборник «Просто Рэп»
 RAPMC002-97: Сборник «Дремучие: 183 Дня»
 RAPMC003-97: Сборник «Песни Навеянные Удушливыми Испарениями Городского Асфальта 2» («Песни Асфальта 2»)

1999
 RR1999-01: Сборник «Наши: Новое и Неизданное»
 RR1999-02: Семья Ю.Г.а «Альбом»
 RR1999-03: Катлаван «Ритм Cлова»
 RR1999-04: Kipish «Альбом…Типо»
 RR1999-05: Сборник «Особенности Национального Рэпа»

2000
 RR2000-01: Da B.O.M.B. «Версия 1.2000»
 RR2000-02: СXIД CONNECTION «Новая страница Донбасса ч.1»
 RR2000-03: BEAT POINT «Весь Хип-Хоп»
 RR2000-04: D.O.B. Community «1992-1996: Архив»
 RR2000-05: Сборник «Лучший Хип-Хоп»
 RR2000-06: Дымовая Завеса «Без Контрацепции»
 RR2000-07: D.O.B. «Мастера Слова»
 RR2000-08: Ю.Г. «Дёшево и сердито»
 RR2000-09: Nonamerz «Не эгоисты»

2001
 RR2001-01: Сборник — UNDERSOUND: Особенности национального рэпа № 2
 RR2001-02: Сборник — Лучший хип-хоп 2: Суперлирика
 RR2001-03: Termit — Штакетных дел мастера
 RR2001-04: Сборник — RAPLAND.ru — СТРАНА РЭПА
 RR2001-05: Сборник — UNDERSOUND: Особенности Национального Рэпа № 3
 RR2001-06: Сборник — RAPLAND.ru — СТРАНА РЭПА № 2
 RR2001-07: Fist — Такой, какой есть!
 RR2001-08: Сборник — RAPLAND.ru — СТРАНА РЭПА № 3
 RR2001-09: Рабы Лампы — Это не б.
 RR2001-10: Ю.Г. — Ещё дешевле, ещё сердитее
 RR2001-11: Гек — Смех сквозь слёзы
 RR2001-12: Nonamerz — Всё ещё не эгоисты
 RR2001-13: Da B.O.M.B. — Том 2. Возрождение

2002
 RR2002-01: BDB Squl — В своём рэппертуаре
 RR2002-02: Сборник — UNDERSOUND: Особенности национального рэпа № 4
 RR2002-03: Сборник — RAP Диаспора
 RR2002-04: Сборник — RAPLAND.ru № 4
 RR2002-05: Ю.Г., Nonamerz и Da B.O.M.B. — Это только начало
 RR2002-06: Сборник — 5 Лет RAP Recordz
 RR2002-07: Krec — Вторжение
 RR2002-08: На Грани — Комментарии излишни
 RR2002-09: Сборник — UNDERSOUND: Особенности Национального Рэпа № 5
 RR2002-10: ИМ — История Начинается
 RR2002-11: Сборник — Лучший хип-хоп 3
 RR2002-12: Termit — Альтер эго
 RR2002-13: Сборник — RAPLAND.ru № 5

2003
 RR2003-01: Тени — Сила рифмованных строк
 RR2003-02: Сборник — UNDERSOUND: Особенности национального рэпа № 6
 RR2003-03: Сборник — Хип-хоп с берегов Волги
 RR2003-04: Fist — Тенденция развития спокойного безумия
 RR2003-05: YG — Рифмы
 RR2003-06: Military Clan — Одна правда в год
 RR2003-07: Сборник — RAPLAND.ru № 6
 RR2003-08: Злой Дух — 800 км
 RR2003-09: Район Моей Мечты — Молниеносные квазары
 RR2003-10: DCMC — Опле Раз
 RR2003-11: iSQUAD — Линк
 RR2003-12: Гек — Сначала было солнце
 RR2003-13: Сборник — Особенности национального рэпа 1999—2003: Лучшее
 RR2003-14: Broken Sound — Нарушители звука
 RR2003-15: Сборник — 0,7 Кагорта. Из города на букву щэ
 RR2003-16: UmBriaco — Дай мне повод
 RR2003-17: Mary Jane — С белого листа
 RR2003-18: Сборник — Новости от RAP Recordz
 RR2003-19: Карандаш — Уценка 99 %
 RR2003-20: Сборник — Хип-хоп с берегов Волги № 2
 RR2003-21: 1.8.7 — МС из катакомбы
 RR2003-22: Nevsky Beat — Funky shit
 RR2003-23: SinDrom — Это то, что мы делаем

2004
 RR2004-01: CЕВZКВАД — Кухня/Ренессанz
 RR2004-02: Сборник — Особенности национального рэпа № 7
 RR2004-03: Дэ (13 B-SIDE Clique) — Д Из 13
 RR2004-04: Сборник — Хип-Хоп с берегов Волги № 3
 RR2004-05: Сборник — Новости от RAP Recordz № 2
 RR2004-06: Злой Дух — Старый альбом
 RR2004-07: YG — Ненависть и верность
 RR2004-08: Варчун — Моя игра
 RR2004-09: Vanich — Индивидуалистика
 RR2004-10: Termit — Штакетных дел мастера (переиздание)
 RR2004-11: ДРУГИЕ ЭМОЦИИ — Не в моде
 RR2004-12: ИМ — Не для всех, но для каждого
 RR2004-13: СТИМУЛ — Премьера
 RR2004-14: KUNTEYNIR — Эдвард руки ножницы бумага
 RR2004-15: PUDRA — Музыка абсурда
 RR2004-16: Сборник — Особенности национального рэпа № 8
 RR2004-17: СТАКАН — Апостол своей веры
 RR2004-18: Сборник — Новости от RAP Recordz № 3
 RR2004-19: Termit — Спеши на Скай
 RR2004-20: Карандаш — БезИМЯнный альбом
 RR2004-21: Сборник — Обычный хип-хоп
 RR2004-22: Крэк — Один
 RR2004-23: 1.8.7 — Хип тире хоп

2005
 RR2005-01: Сибирский Альянс — Безумный мир
 RR2005-02: Сборник — Новости от RAP Recordz № 4
 RR2005-03: KUNTEYNIR — В гавно
 RR2005-04: ДIALОГ — Развилка
 RR2005-05: Сборник — Особенности национального рэпа № 9
 RR2005-06: Drago — Русский рэп в тылу врага
 RR2005-07: Fist — Другая музыка
 RR2005-08: Сборник — Rap-Style Vol.1
 RR2005-09: Ek-Playaz — Экие игроки
 RR2005-10: Злой Дух — Путь пацана
 RR2005-11: Mayatnik — Параллель
 RR2005-12: Сборник — Новости от RAP Recordz № 5
 RR2005-13: Fist — Как Птицы…
 RR2005-14: Гек — Микола Перестукинский в собственном соку
 Furymo — Golden Music ((c) Golden Music (p) Rap Recordz / Монолит)

2006
 RR2006-01: МУТ (СТИМУЛ) — Пища для ума
 RR2006-02: PANIC INCIDE — ПАНИК ИНСАЙД
 RR2006-03: STEREO TEST — СТЕРЕО ТЕСТ
 RR2006-04: Сборник — Особенности национального рэпа № 10
 RR2006-05: Типичный ритм — Пляж
 RR2006-06: Сборник — Новости от RAP Recordz № 6
 RR2006-07: Карандаш — Американщина
 RR2006-08: Nonamerz — Доктор и Дайм
 RR2006-09: Сборник — RAP Recordz Лучшее 2006

2007
 RR2007-01: Н.П. ГЕРИК — Наган
 RR2007-02: YG — Время рассвета
 RR2007-03: Сборник — Особенности национального рэпа № 11
 RR2007-04: Амира — Легко любить
 RR2007-05: ИМ — Дальше-Больше
 RR2007-06: М. И.Ф. — Добро пожаловать в наш лес
 RR2007-07: DJ NAVVY — Russian Roulette Mixtape
 RR2007-08: D.O.B. Community — Полихромный продукт
 RR2007-09: вАрчун (Район Моей Мечты) — Первый миллион
 RR2007-10: К-26 — Simply Number One
 RR2007-11: Бледнолицые НИГГАдяи — Злая сатира

2008
 RR2008-01: Сборник — 10 Лет Rap Recordz № 1
 RR2008-02: Сборник — 10 Лет Rap Recordz № 2
 RR2008-03: Сборник — Ростов — Папа № 1
 RR2008-04: Termit — Смола
 RR2008-05: ПЕН-А-ПЛАСТ — Для тачки
 RR2008-06: DA MARAV — Пираты пера
 RR2008-07: Карандаш — Бедные тоже смеются
 RR2008-08: Nonamerz — Piratka Mixtape
 RR2008-09: Jo Cash & Сэнс — Баррикада

2009
 RR2009-01: Левправхоп — Левправхоп
 RR2009-02: Сборник — SouthRap International
 RR2009-03: Jeeep & Кит — Наше дело
 RR2009-04: Чен ("Broken Sound) — Д. С.П.: Делай Сам Продакшен
 RR2009-05: Сборник — PTZ FLAVA № 5
 RR2009-06: Lenin — Омлет
 RR2009-07: Jeeep & Sir-J (D.O.B. Community) — ТреФы-Ф-ФunkоФФ
 RR2009-08: Карандаш — С другими остаться собой: bootleg
 RR2009-09: RE-pac — История болезни
 RR2009-10: НАГрани — Туристы

2010
 RR2010-01: Jeeep & FMWL — X
 RR2010-02: Сборник — RAP’A NET № 3
 RR2010-03: Maestro A-Sid — Позитивный настрой
 RR2010-04: Паша Моржара и VampArounD — Фая шоу
 RR2010-05: DA MARAV — Иной Альбом
 RR2010-06: Винт (ex ЮГ) — Вперёд Шаг
 RR2010-07: PUDRA — ILLONE
 RR2010-08: Дэ 13 — План Дэ
 RR2010-09: Карандаш — Живи быстро, умри молодым
 RR2010-10: НАШЕ ДЕЛО (Винт и Шарп) — Живи сердцем
 RR2010-11: Сборник — Право на слово
 RR2010-12: Dime (Nonamerz) — Матч пойнт
 RR2010-13: Дабл и Ar-Side — Международный обмен
 RR2010-14: Варчун — XXXIII
 RR2010-15: РЕПАК a.k.a. RE-pac — Мрак
 RR2010-16: Мэт Квота и Герик Горилла — Другие 2

2011
 RR2011-01: Юшер & Dalee — Свет

2012
 RR2012-01: Карандаш — Американщина 2

2013
 RRCD2013-01: Дабл — Чёрная риторика

2015
 RRCD2015-01: Карандаш — Монстр

2016
 RRCD2016-01: Грюндик / Рабы Лампы — Раб Лампы ‎(DVD, NTSC, DVD + CD-ROM, Album, Comp)

Кинопродукция 
  — «‎Это только начало» (совместный концерт Ю.Г., Nonamerz и Da B.O.M.B.)
  — Грюндик / Рабы Лампы — Раб Лампы ‎(DVD, NTSC, DVD + CD-ROM, Album, Comp)

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт RAP Recordz 
 Каталог релизов лейбла RAP Recordz 
 Каталог релизов сублейбла ПраймРаймРекордс 
 Документальный сериал «Хип-Хоп В России: от 1-го Лица». Серии 019—020: Костя «Крыж» part 01-02 (RAPPRESS, Rap Recordz, Rapland Music) (март 2009 года) (режиссёр: Александр Рыжков) 
 Документальный сериал «Хип-Хоп В России: от 1-го Лица». Cерии 017, 021—022: Dime part 01-03 (Da Lost Boyz, Da B.O.M.B., Nonamerz, CEO Rap Recordz) (март 2009 года) (режиссёр: Александр Рыжков) 

Лейблы звукозаписи России
Лейблы звукозаписи
Лейблы звукозаписи, основанные в 1997 году
Хип-хоп-лейблы